Friedrich von Nassau-Siegen ist der Name folgender Personen:
*